Elisabeth Veronika Mann Borgese (24 de abril de 1918, Múnich, Alemania - 8 de febrero de 2002, Sankt Moritz, Suiza) fue la más joven de las hijas del Premio Nobel de literatura alemán Thomas Mann y Katia Pringsheim; hermana de Klaus, Erika, Golo, Monika y Michael T. Mann, cuñada de W. H. Auden, y sobrina de Heinrich Mann.

Biografía 
Elisabeth nació en Múnich, pero en 1933 la familia dejó Alemania con el ascenso de Hitler al poder, primero mudándose a Suiza y en 1938 a Estados Unidos. En 1941 se naturalizó estadounidense y en 1983 tomó la ciudadanía canadiense.

Se casó en 1939 con el escritor antifascista italiano Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), 36 años mayor que ella con quien tuvo dos hijas, Angelica (1940-) y Dominica (1944-).

Fue investigadora y editora en Chicago, se desempeñó en el directorio de la Encyclopædia Britannica y como activa experta en asuntos marinos y del medio ambiente. Fue una de las fundadoras del Club de Roma y la única mujer miembro durante largo tiempo. Experta en leyes marítimas fue profesora en la Universidad de Halifax, Canadá.

En 1988, fue condecorada con la Orden de Canadá.

Vivió en la villa Mann-Borgese de Forte dei Marmi en la ribera toscana y en San Domenico cerca de Fiesole, donde falleció su esposo.

En el año 2001 aparece como narradora en la saga sobre la familia Mann de la televisión alemana.

Falleció durante unas vacaciones en St. Moritz.

Publicaciones 
 The Drama of the Oceans (1975), ISBN 0-8109-0337-7
 The Oceanic Circle: Governing the Seas as a Global Resource (1998), United Nations University Press: New York, ISBN 92-808-1013-8, LCCN 98-40090
 The Ascent of Woman (1963)
To Whom it May Concern (dt. Zwei Stunden. Geschichten am Rande der Zeit, Erzählungen 1957)
 Ascent of Woman (dt. Aufstieg der Frau - Abstieg des Mannes, 1963)
 Wie man mit den Menschen spricht (1965)
 Seafarm: The Story of Aquaculture (1981)
 Die Zukunft der Weltmeere. Ein Bericht für den Club of Rome (1985)
 Der unsterbliche Fisch (Erzählungen 1998)
 Wie Gottlieb Hauptmann die Todesstrafe abschaffte (2001)

Bibliografía 
 Hans Wißkirchen: Die Familie Mann. Rowohlt, Reinbek 1999. ISBN 3-499-50630-0
 Barbara Hoffmeister: Die Familie Mann. Ein Lesebuch. Rowohlt, Reinbek 2001. ISBN 3-499-23197-2
 Kerstin Holzer: Elisabeth Mann Borgese. Ein Lebensportrait. Frankfurt/Main 2003. ISBN 3-596-15725-0
 Uwe Naumann: Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum. Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-498-04688-8
 Hildegard Möller: Die Frauen der Familie Mann. Piper 2005. ISBN 3-492-24576-5
 Wolf Gaudlitz, Elisabeth Mann Borgese: Mein Vater der Zauberer – Meine Liebe das Meer. Hörbuch. Produktion des BR. Audiobuch, Freiburg 2001. ISBN 3-933199-66-2
 La casa di Elisabeth Mann Borgese a Forte dei Marmi", L'Architettura cronache e storia, n° 41, marzo 1959, pp. 738-745
 Architettura in Toscana 1931 - 1968, G. K. Koenig, 1968
 B. Zevi, La casa di Elizabeth Mann Borgese/Cronaca di architettura vol. 3, Bari 1971, p. 198

El árbol genealógico de la familia Dohm-Mann

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Elisabeth Mann Borgese - In memoriam.

Familia Mann
Escritoras de Alemania
Ensayistas de Alemania del siglo XX
Escritores en alemán del siglo XX
Escritores en inglés del siglo XX
Escritores del exilio alemán 1933-1945
Diaristas
Editores de Alemania
Emigrantes alemanes hacia Estados Unidos
Nacionalizados de Estados Unidos
Ecólogos de Canadá
Autobiógrafos de Alemania
Miembros de la Academia Mundial de Ciencias
Doctores honoris causa por la Universidad de Dalhousie
Doctores honoris causa por la Universidad Concordia
Alemanas del siglo XX
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Sankt Moritz
Mujeres ensayistas